Д’Анна () — фамилия итальянского происхождения. Известные носители:

 Д’Анна, Бальдасар (ок. 1560 — после 1639) — итальянский художник.
 Д’Анна, Лоренцо (род. 1972) — итальянский футболист.